Ігор Дмитрович Янков  (прізвисько Янкі) — білоруський опозиціонер, доброволець, що воює за Україну. Командир інтернаціонального батальйону «Титан». Один із лідерів  Білоруського добровольчого корпусу. Заочно засуджений до довічного позбавлення волі в російській виправній колонії суворого режиму для довічно засуджених «Чорний дельфін.

Біографія 
Народився 19 червня 1995 року в Мінську.

Закінчив технікум. До осені 2020 року проживав у Мінську (Білорусь). У різний час працював кухарем, охоронцем, менеджером з продажу у компанії металопрокату та у фірмовому магазині компанії Apple. Був активним учасником руху уболівальників Динамо-Мінськ. 

У серпні 2020 року взяв участь у масових протестах проти обрання Лукашенка Олександра Григоровича президентом Білорусі. Був поранений у ногу під час вибуху світлошумової гранати під час зіткнень протестувальників із силовиками.  Став фігурантом кількох кримінальних справ. Незабаром після обшуку, проведеного у квартирі його батьків 26.09.2020, виїхав на територію Україну. 

Після переїзду в Україну у вересні 2020 року почав займатися джіу-джитсу, виступав за професійний клуб «Київська ракета». Також займається боксом. У 2021 році завоював срібло на турнірі ADCC KYIV OPEN з Джіуджітсу.

Після початку повномасштабного вторгнення виявив бажання воювати проти російських військ. Очолив білоруський підрозділ в українському добровольчому батальйоні «Братство», був кулеметником. Брав участь у бойових діях у Київській області, у тому числі в районах Аеропорту Бориспіль, селища Лук'янівка, села Рудницьке.

Стверджував, що заочно засуджено до довічного позбавлення волі в російській виправній колонії суворого режиму для довічно засуджених «Чорний дельфін».

25 грудня 2022 року Янков разом з Андрієм «Безсмертним» Троцевським та Родіоном «Геною» Батуліним заявив про створення Білоруського добровольчого корпусу.

Має більше 200 тис. підписників у Інстаграмі.

Примітки

Посилання 

 Игорь «Янки» | Беларускі Янкі про самый страшный бой. Внимание женщин и смену Лукашенко. Ходят слухи 
 Корчинський — Ігор «Янкі» Янков про вибухи у Криму, Білорусь та майбутнє президенство. Белорус Янкі
 Игорь «Янки» Янков / предъява к Ломаченко / нюдсовый фронт / миллион за голову Янки / Беларусь 
 https://www.youtube.com/watch?v=Yb5AQYIsb-Q

Українські воїни-учасники російсько-української війни (з 2014)
Білоруські громадські діячі